Socket 478 или mPGA478B — процессорный разъём, предназначенный для установки процессоров Intel Pentium 4 и Celeron. Пришёл на смену Socket 423 весной 2002 года.

Socket 478 использовался для всех процессоров с ядром Northwood (Pentium 4, Celeron), большинства Prescott (Pentium 4, Celeron D) и некоторых Willamette (Pentium 4, Celeron). Типы используемой ОЗУ – DDR SDRAM, SDRAM, RDRAM, и DDR2 SDRAM. После запуска LGA 775 в 2004 году производство Socket 478 было остановлено.

Список поддерживаемых процессоров 
 Celeron (1,7—1,8 ГГц) (Willamette)
 Celeron (1,6—2,8 ГГц) (Northwood-128)
 Celeron D (2,13—3,2 ГГц) (Prescott)
 Celeron M (1,6 ГГц) (Yonah)
 Celeron M (1,3—1,7 ГГц) (Dothan)
 Pentium 4 (1,4—2,0 ГГц) (Willamette)
 Pentium 4 (1,6—3,4 ГГц) (Northwood)
 Pentium 4 (2,26—3,4 ГГц) (Prescott)
 Pentium 4 Extreme (3,2—3,4 ГГц) (Gallatin)
 Pentium M (0,6—1,7 ГГц) (Banias)
 Pentium M (0,6—2,6 ГГц) (Dothan)

См. также 
 Socket 479
Socket T (775)

Ссылки 
 CPU Sockets Chart — Подробная справочная таблица по сокетам.
Список разъёмов микропроцессоров.

Примечания 

Разъёмы микропроцессоров